La Mancha lovagja – 1965-ben bemutatott musical
 La Mancha lovagja – 1972-ben bemutatott film Arthur Hiller rendezésében